Оболенское — название населённых пунктов в России:

 Оболенское — село в Жуковском районе Калужской области.
 Оболенское — посёлок в Малоярославецком районе Калужской области.

См. также 
 Оболенское княжество
 Оболенская
 Оболенский